

Canções 
 Girlfriend (canção de Alicia Keys)
 Girlfriend (canção de Avril Lavigne)
 Girlfriend (canção de Paul McCartney)
 Girlfriend (canção de Big Bang)

Televisão 
 Girlfriends — sitcom americana

 

Desambiguações de música